Линка () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Линка, Николае (1929—2008) — румынский боксёр первой средней весовой категории.
 Линка, Тибор (род. 1995) — словацкий спринтер каноист, соревнуется в дисциплине байдарок-четверок. См. также 
 Линк
 Линке